Samogícia – região da Lituânia
 Samogícios – povo báltico
 Samogício (dialeto) – dialeto da língua lituana

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística